

Лещиця — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Лищиця — рід рослин родини